Ким Тхюи (, ) — канадская писательница вьетнамского происхождения.

Биография 
Ким Тхюи родилась в Сайгоне (Южный Вьетнам), но через несколько лет после падения Сайгона семья Ким Тхюи, которой было 10 лет, покинула страну в числе многочисленных беженцев — «людей в лодках», и прибыла в Малайзию в лагерь для беженцев Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из которого через 4 месяца была направлена в Гранби (Канада), откуда затем переехала в Монреаль.

В 1990 году Ким Тхюи получила степень бакалавра в Университете Монреаля по лингвистике и переводу, а в 1993 там же — степень по праву.

В начале своей карьеры Тхюи работала переводчиком, а затем была нанята в юридическую фирму для работы в проекте во Вьетнаме, куда вернулась в качестве одного из группы канадских экспертов-консультантов.

Во время работы она познакомилась со своим будущим мужем. Во время пребывания во Вьетнаме у пары родился первый ребёнок. Второй ребёнок родился во время пребывания семьи в Бангкоке (Таиланд), куда они переехали из-за работы её мужа.

Вернувшись в Монреаль, Ким Тхюи открыла ресторан современной вьетнамской кухни , которым занималась на протяжении 5 лет, после чего посвятила год работе над своей первой книгой — романом . Роман был издан на французском в 2009 году, в переводе на английский — в 2012 году.
Помимо писательского труда, Ким Тхюи также принимала участие в работе на телевидении и в документальном кино, в том числе  (2011),  (2016),  (2020).

Признание

Роман Ru 
 2010 год — литературная Премия генерал-губернатора Канады
 2012 год — номинация на премию 
 2012 год — номинация на премию 
 2015 год — премия

Другие награды и номинации 
 2017 — почётный доктор Университета Конкордия
 2018 — лонг-лист Премии Гиллер за роман Vi
 2018 — номинация на альтернативную

Литература

Примечания

Ссылки 
 Статья о персоне в Канадской энциклопедии 
 Карточка персоны на сайте издательства Libre Expression 
 Карточка персоны на сайте IMDB 

Выпускники Монреальского университета
Писательницы Канады
Лауреаты Премии генерал-губернатора
Франкоязычные писатели Канады
Почётные доктора Университета Конкордия